El Mundo de Bony es una mini serie infantil, creada por Leo Paezper, quién también actúa en la serie como el malvado Sr. Jeison. La serie fue creada en Culiacán (Sinaloa) y fue transmitida en el canal 8, red local televisiva de Megacable Comunicaciones. El Mundo de Bony formó parte de las secciones del programa de concurso de canto infantil "Talentos del 8". El primer capítulo de El Mundo de Bony en su Primera Temporada, salió al aire el sábado 17 de abril de 2010 (convirtiéndose en la primera serie grabada en Culiacán, Sinaloa).

Argumento 
El Mundo de Bony es una miniserie infantil que relata las aventuras de Bony y sus amigos, quienes tienen que lidiar con el amargado Sr. Jeison, un hombre rico y solitario que no soporta a los niños, por lo cual trata de deshacerse de ellos e impedir que la diversión se apodere de la aldea; pero Bony, Lady Things, Cochitrolls, Petunia y Lucky siempre encuentran la manera de que el bien triunfe sobre el mal. La serie tiene como propósito principal enseñar de manera divertida diferentes temas; como el comer sano, practicar deportes, cuidar el medio ambiente, reforzar valores como la amistad etc.

Origen 
En abril de 2009, Leo Paezper, creador de El Mundo de Bony cursaba en el Octavo Trimestre de Universidad la materia Comunicación Educativa, donde como proyecto escolar, junto con sus compañeros, deciden crear un vídeo con un mensaje educativo, de ahí surge El Mundo de Bony. Después de una lluvia de ideas se eligió la trama: un grupo de niños que bailan y cantan una canción para enseñar las letras del abecedario. Al comienzo, los personajes fueron: Bony, La Cosa 1 y La Cosa 2 (Basadas The Cat in the Hat) Papaya-za, Mr. Mistery y Ratatrolls. Interpretados por sus compañeros escolares. Al entregar el proyecto se dieron cuenta del impacto y buena aceptación de sus demás compañeros, también con sus pequeños sobrinos quienes quedaron encantados con esta propuesta. Después de eso el videoclip de El Mundo de Bony, fue subido a la popular página YouTube recibiendo cientos de visitas. En enero de 2010, el productor del programa infantil "Talentos del 8" le propuso a Leo Paezper llevar "El Mundo de Bony" a la televisión, pero como una mini serie.

Paezper empezó a escribir el primer capítulo el 23 de enero de 2010, hizo diferentes alteraciones en los personajes secundarios, dejando a la misma protagonista, "Bony", por ejemplo, eliminó La Cosa 2 y mantuvo La Cosa 1 sustituyendo su nombre por "Lady Things". Reemplazó personajes como "Ratatrolls" por "Cochitrolls" y creó nuevos personajes como Petunia, Lucky (interpretado por Paezper). El villano de la historia, el malvado Sr. Jeison, fue inspirado en el cantante Michael Jackson, esto originó mucha polémica puesto a que su fallecimiento era reciente.

El 6 de febrero de 2010, se llevó a cabo la primera reunión con el elenco para discutir el proyecto final.

Filmación 
El 23 de febrero de 2010 empezaron las grabaciones de El Mundo de Bony en Culiacán (Sinaloa) con locaciones en parque las riveras y en los foros de Canal 8.

Capítulos - Primera Temporada 
 1 - El Mundo de Bony: Escrito el 23 de enero de 2010, Filmado el 23 de febrero de 2010 y transmitido el 17 de abril de 2010.

2 - La Basura del Sr. Jeison: Escrito el 25 y 26 de enero de 2010, Filmado el 28 de febrero de 2010 y transmitido el 24 de abril de 2010.

 3 - Voy a la Escuela: Escrito el 2 de febrero de 2010, Filmado el 7 de marzo y 25 de abril de 2010 y transmitido  el 1 de mayo de 2010.

 4 - Fiesta de Cumpleaños: Escrito el 17 de febrero de 2010, Filmado el 21 y 30 de marzo de 2010 y transmitido el 8 de mayo de 2010.

 5-Sopa de Letras: Es el remake del primer material presentado en abril de 2009, Filmado el 21 de febrero de 2010 y transmitido el 15 de mayo de 2010.

6 - El Heredero: Escrito el 15 de mayo de 2010, Filmado el 16 de mayo de 2010 y transmitido el 22 de mayo de 2010.

 7 - Malos Entendidos: Escrito el 19 y 22 de mayo de 2010, Filmado el 23 de mayo de 2010 y transmitido el 29 de mayo de 2010.

Soundtrack 
Las Canciones inéditas que se presentaron en El Mundo de Bony, fueron "El Mundo de Bony" y "Voy a la Escuela". "El Mundo de Bony" es solo la pista instrumental electro-pop que se usó para la entrada de la miniserie, así como también para el desarrollo de los capítulos. Fue realizada por Dantirian (Daniel Rodríguez) Músico de origen Español, quien también colaboró con más de sus canciones como fondos en la trama de las historias de El Mundo de Bony, la letra de dicha canción fue escrita por Leo Paezper. "Voy a la Escuela" Fue escrita por Leo Paezper y su sobrina con tan solo 6 años de edad Stephanie Paezper , la música estuvo a cargo de Rubén Monarrez del grupo Norteño "Los Adorables" y fue grabada el 4 de marzo de 2010 por Leo Paezper, Fer Paezper, Tania Vargas, Monica Rosas, Anahi Castaños y Rubén Monarrez.

Personajes y Reparto 
 Bony interpretado por Tania Vargas. 
 Lady Things interpretado por Fer Paezper.
 Cochitrolls interpretado por Alejandra Benitez.
 Petunia interpretado por Monica Rosas.
 Lucky interpretado por Elver Armenta.
 Sr. Jeison interpretado por Leo Paezper.

Referencias